Secretariado Nacional de Informação - organismo de apoio ao regime autoritário criado durante o Estado Novo em Portugal.
 Serviço Nacional de Informações - organismo de apoio ao regime autoritário criado durante a ditadura militar no Brasil.
Seicho-no-ie - uma nova filosofia de vida de origem japonesa, criada pelo mestre Masaharu Taniguchi.
Server Name Indication - Uma extensão do protocolo TLS que permite que um servidor web utilize certificados diferentes de acordo com o domínio que está apontando para o endereço IP dele.

Desambiguação